Сухо Поље може бити:

 Сухо Поље (Бијељина), насељено мјесто у општини Бијељина, Република Српска, БиХ
 Сухо Поље (Добој), насељено мјесто у општини Добој, Република Српска, БиХ
 Сухо Поље, насељено мјесто у општини Рожаје, Црна Гора